

Anno 
 1950 – (MCML in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1950 a.C.
 Anni 1950 – decennio che comprende gli anni dal 1950 al 1959 inclusi

Matematica 
 1950 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1950 Wempe – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1950 – album di Amedeo Minghi del 1983
 1950/Sottomarino – singolo di Amedeo Minghi del 1983
 1950 – album dei Soul-Junk del 2005